Freud est un nom de famille allemand. Utilisé sans citer le prénom, il renvoie généralement à :
 Sigmund Freud (1856-1939), créateur de la psychanalyse ;

Mais ce nom peut aussi être associé à d'autres membres de sa famille :
 Anna Freud (1895-1982), fille de Sigmund Freud, psychanalyste, célèbre pour ses contributions à la psychologie de l'enfant
 Sophie Freud
 W. Ernest Freud  (1914 - 2008), fils de Sophie, devenu psychanalyste d'enfants en Angleterre
 Ernst Ludwig Freud, fils de Sigmund Freud, architecte
 Lucian Freud (1922-2011), fils d'Ernst, peintre.
 Esther Freud (née 1963), fille de Lucian, romancière de langue anglaise
 Bella Freud (née en 1961), fille de Lucian, styliste
 Clement Freud (1924–2009), fils d'Ernst, écrivain, producteur et politicien britannique

Titres 

 Freud, passions secrètes (Freud), film américain réalisé par John Huston en 1962.
 Freud, feuilleton télévisé britannique réalisé par Moira Armstrong en 1984.
 Freud, série télévisée policière austro-allemande de Marvin Kern, sortie en 2020.